Ануфриево — название нескольких населённых пунктов России:
Архангельская область
 Ануфриево — деревня в Коношском районе
Вологодская область
 Ануфриево — деревня в Белозерском районе
Орловская область
 Ануфриево — деревня в Свердловском районе
Новгородская область
 Ануфриево — деревня в Боровичском районе
Псковская область
 Ануфриево — деревня в Локнянском районе
 Ануфриево — деревня в Островском районе
Тверская область
 Ануфриево — деревня в Духовщинском районе
Смоленская область
 Ануфриево — деревня в Духовщинском районе
Ярославская область
 Ануфриево — деревня в Пошехонском районе
 Ануфриево — деревня в Рыбинском районе